Аржантон-сюр-Крёз:

 Аржантон-сюр-Крёз — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Шатору).
 Аржантон-сюр-Крёз — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр.